Battaglia di Cecora (1595) – combattuta tra il 19 e il 20 settembre 1595 tra la Confederazione polacco-lituana e l'Impero ottomano nell'ambito della guerra dei Magnati di Moldavia.
Battaglia di Cecora (1620) – combattuta tra il 17 settembre e il 7 ottobre 1620 tra la Confederazione polacco-lituana e l'Impero ottomano nell'ambito della guerra dei Magnati di Moldavia.